Стежеріш () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Молдовенешть.
 Стежеріш () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Акецарі.